ZSKA Kiew ist der aktuelle oder ehemalige Name folgender Sportvereine aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew:

 Arsenal Kiew, Fußballverein
 ZSKA Kiew (Handball), Handballverein